Het seizoen 1945/46 was de zeventiende editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie).  KSC Meenen, Mol Sport, Cappellen FC KM en Stade Waremmien FC werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Door de uitbreiding van 2e nationale, was geen enkele club gedegradeerd uit Eerste Afdeling 1943-44.

Gepromoveerde teams
Volgende 22 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Zes clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 FC Izegem
 Mol Sport
 Aarschot Sport
 FC Houdinois
 FC Melen-Micheroux
 Aywaille FC
Twaalf clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 Stade Mouscronnois
 KFC Klein Brabant-Bornem
 FC Wilrijk
 VV Ons Genoegen Vorselaar
 FC Duffel
 CS Florennois
 SCUP Jette
 Jeunesse Arlonaise
 Milmort FC
 FC Jeunesse Sportive Athusienne
 Saint-Nicolas FC Liège
 SRU Verviers
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Excelsior AC Sint-Niklaas
Twee clubs promoveerde na 6 seizoenen terug naar 3e nationale:
 HO Diest FC
 Hasseltse VV
Eén club promoveerde na 15 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Spa FC

Deelnemende teams

Volgende 73 ploegen speelden in het seizoen 1945-46 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 3 reeksen van 18 clubs en 1 van 19 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking. 

KSC Menen (56) dat wegens de oorlogsomstandigheden geen competitievoetbal in 1943-44, trad vanaf dit seizoen terug aan in 3e nationale.  SC Louvain (223) wijzigde zijn naam in Daring Leuven, na een fusie met Victoria FC Louvain (206) in 1945.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1946-47 op het eind van het seizoen:
 KSC Meenen (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Mol Sport (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Cappellen FC KM (kampioen reeks C) promoveerde na 4 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Stade Waremmien FC (kampioen reeks D) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
Het is niet duidelijk wat de criteria voor degradatie waren.  In ieder geval traden volgende 16 clubs aan in de regionale afdelingen vanaf het volgende seizoen:

P: positie, R: reeks, S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3